A Gentleman's Agreement – film del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 A Gentleman's Agreement – film del 1918 diretto da David Smith
 Barriera invisibile (Gentleman's Agreement) – film del 1947 diretto da Elia Kazan